Jaime Fernandes (1947 - ) — jornalista e radialista
 Jaime Fernandes (ator) (1987 - ) — participante do concurso A Bela e o Mestre

Desambiguações de antropônimos